Urna kan syfta på:

 Urna (begravning) – det kärl som används att transportera askan av en avliden efter kremering
 Urna (kärl) – ett kärl för förvaring/transport eller större vas
 Valurna – en behållare för valsedlar

Geografi

Antarktis 

 Urna (kulle), 

Robotskapade Antarktisförgreningar